Ленкница може да се отнася за:
 Ленкница, село в Полша, Любушко войводство, Жарски окръг, Ленкница
 Ленкница, село в Полша, Варминско-Мазурско войводство, Кентшински окръг, община Сроково
 Ленкница, ручей, приток на Лужиска Ниса